Otto Warburg může být:

 Otto Heinrich Warburg (1883–1970) – německý biochemik a lékař, nositel Nobelovy ceny
 Otto Warburg (botanik) (1859–1938) – německý botanik a sionista